Атема́р () — село в Лямбирском районе Мордовии, административный центр Атемарского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу речки Атемарка в 36 километрах от районного центра и в 10 километрах к востоку от Саранска, с которым связано дорогой республиканского значения.

Название 
Название толкуется краеведами по-разному: м., э. мар «земляная насыпь, холм», ате, атя «старый». Не исключена связь с названием протекающей здесь Атемарки, а также с мордовским словом атямарь «вишня, вишнёвые заросли». Атемар был местом торжка (базарных съездов) в крае. История Атемара связана с бунтами (восстаниями) XVII — XVIII веков (см. Восстание Разина, Восстание Пугачёва).

История 
Село основано в 1638 году во время продолжения строительства Белгородской, а с 1647 года — Симбирской черты, как Атемарский острог (крепость) на Атемарской засечной черте.

С 1640 года — столица Атемарского уезда; в 1687 году Атемар лишён городского статуса.

С  — в Азовской губернии, с  — в Пензенской провинции Казанской губернии; с  — в составе Саранского уезда.

В 1660 году переселенцами из городка Атема́р, при строительстве Карсунско-Симбирской сторожевой черты, основали село первоначально назвав Атемарской слободой, ныне село Валгуссы.

В 1926 году на базе частных известковых производств была организована промартель, с 1927 г. — ТОЗ, в 1929 г. — колхоз им. С. М. Будённого. В 1939 г. был создан колхоз им. 3-й пятилетки. В 1931—1958 гг. в Атемаре действовала крупная МТС.

В 1932 году был пущен в эксплуатацию завод по производству извести и известковой муки (ныне ООО «Диатомит-М»).

В 1960 году на базе местных колхозов был образован зерновой совхоз «Атемарский»; в 1990-е гг. — ГУП «Искра». В 1967 г. из совхоза была выделена в самостоятельное хозяйство птицефабрика «Атемарская».

Население 

Население 3 998 чел. (2001), преимущественно русские.

Известные уроженцы 

Атемар — родина большевиков В. Г. Залогова (делегата 2-го и 4-го (чрезвычайного) съездов Советов) и В. М. Гринина (члена Центробалта), стахановца В. Е. Курмышкина, Героя Социалистического Труда И. М. Стрельникова, Героя Советского Союза А. Н. Дерябина, полного кавалера ордена Славы И. Г. Годунова, кавалера 3 орденов Красной Звезды В. Д. Фадеева.

Инфраструктура 
Основа экономики — коллективное сельское хозяйство.

В современной инфраструктуре Атемара — средняя школа (1871), 2 Дома культуры, сельская и школьная библиотеки, участковая больница, Дом торговли, Дом бытовых услуг, историко-краеведческий музей.

Возле села находится Атемарское месторождение мела.
 Достопримечательности
В Атемаре и его окрестностях находятся исторические памятники XVII в.: Атемарский вал, земляные основания крепости-острога, Никольская церковь (архитектурный памятник 19 в.).

Примечания

Ссылки 
 Атемар на сайте энциклопедии Республики Мордовия
 
 Атемарская десятня 1669—1670 / Атемарская десятня 1679—1680 гг. // Десятни пензенского края 1669—1696 гг. / Под ред. и издательским предисловием Александра Барсукова. — СПб., 1897. — Гл. IV—V.
 
 Энциклопедия Мордовия, А. С. Борисов.

Населённые пункты Лямбирского района